Велика Верейка () — назва географічних об'єктів у Росії:

 Велика Верейка — річка у Воронезькій області.
 Велика Верейка — село у Воронезькій області.

Див. також 
 Верейка
 Нижня Верейка